Nordea Danish Open 2008 var en international ITF-turnering på dansk jord for kvindelige tennisspillere, og den blev afviklet i Arena Fyn i Odense i perioden 17. – 23. november 2008.

Turneringen havde en præmiesum på $ 100.000 og var en del af ITF Women's Circuit, et niveau lavere end WTA-turneringer, men havde alligevel besøg af tre top 100-spillere, heriblandt den topseedede dansker Caroline Wozniacki, der på daværende tidspunkt lå nr. 12 på WTA's verdensrangliste. Wozniacki vandt også turneringen med finalesejr over den andenseedede svensker Sofia Arvidsson med 6-2, 6-1. Doublerækken blev vundet af Sarah Borwell fra Storbritannien og Courtney Nagle fra USA. 

Wozniacki var med sin deltagelse den højst-placerede tennisspiller nogensinde, der har spillet kampe på ITF Women's Circuit. Det var første gang, at der i Danmark blev arrangeret en ITF-turnering på dette niveau for kvinder, og det var ønsket og målet at få den opkategoriseret til en WTA-turnering allerede fra 2009.

Resultater

Damesingle

Damedouble

Kilder / eksterne henvisninger 
 ITF Women's Circuit – $100,000 Odense 2008  

Tennisturneringer
Tennis i 2008
Danish Open 2008